Friedrichsmoor steht für:
 Friedrichsmoor (Neustadt-Glewe), Ortsteil von Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Jagdschloss Friedrichsmoor, ehemalige Jagdresidenz mecklenburgischer Herzöge im Ort Friedrichsmoor
 Naturschutzgebiet Friedrichsmoor, Naturschutzgebiet in der Lewitz nahe dem Ort Friedrichsmoor

Siehe auch:
 Friedrichsmoorer Karpfenteiche